Kavasila (griechisch ) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland

 Kavasila (Alexandria), Dorf der Gemeinde Alexandria, Region Zentralmakedonien
 Kavasila (Konitsa), Dorf der Gemeinde Konitsa, Region Epirus
 Kavasila (Tanagra), Dorf der Gemeinde Tanagra, Region Mittelgriechenland
 Kavasila, ältere Bezeichnung des Dorfes Kavasilas, Gemeinde Pinios, Region Westgriechenland